Точтепек има више значења:

 Општина Точтепек (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Точтепек (Точтепек, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику